

W Polsce  
 Leśniewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz 
 Leśniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Karniewo 
 Leśniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Szulborze Wielkie 
 Leśniewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck 
 Leśniewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo 
 Leśniewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Łubowo
 Leśniewo – gromada

Miejscowości na Białorusi 
 Leśniewo – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim.

Zobacz też 
 Gołębie-Leśniewo, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Leśniewo-Niedźwiedź

Linki zewnętrzne